santa-feense – abitanti di Santa Fé (Paraná)
santa-feense – abitanti di Santa Fé de Goiás
santa-feense – abitanti di Santa Fé de Minas